Флаг муниципального образования «Пчевское сельское поселение» Киришского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 апреля 2012 года решением совета депутатов Пчевского сельского поселения № 39/182 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7696.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в синем и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле с волнистой серебряной оконечностью цветок, лепестки которого сложены из серебряной четырёхкратно нитевидно просечённой лазурью ленты, по внешней стороне которой уложены мелкие серебряные жемчужины; сердцевина цветка — наподобие двух концентрических серебряных колец, внешнее из которых просечено лазоревой нитью; поверх поля и оконечности уложены соприкасающиеся углами ромбы переменных цветов».

Обоснование символики 
Муниципальное образование Пчевское сельское поселение расположено в северо-восточной части Киришского района, на правом берегу реки Волхов, с центром в пос. Пчева, расположенном в 10 км от районного центра- города Кириши и в 170 км от Санкт-Петербурга.

Современная территория МО Пчевское сельское поселение включает в себя значительную часть дореволюционной Городищенской волости Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии (северная часть этой бывшей волости ныне- Бережсковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области).

Захожье — старинный очаг народного искусства кружевоплетения в Киришском районе — было глухой труднодоступной стороной, так называлась группа деревень, расположенная в стороне от проезжего тракта: Дуняково, Иконово, Витка, Дубняги, Пчевушка, Андрианково, Мотохово. В декоративно-прикладном творчестве всегда существовали два направления — ремесло, помогающее человеку в быту, и искусство, помогающее человеку чувствовать и мыслить. Кружевоплетение — это и то, и другое. И что особенно важно в традиционном промысле — формирование национального самосознания.

По преданию, здешних женщин обучили кружевоплетению жёны каменщиков — выходцев из Вологды, строивших в XIX веке церковь в деревне Мотохово. Среди старинных вологодских и захожских кружев встречаются очень похожие, но многие поколения захожских кружевниц выработали и утвердили особые неповторимые черты своего искусства.

С 1870-х годов кружево в Захожье становится предметом сбыта. В советское время здесь образовались колхоз «Новый путь» (Дуняково), «Перелом» (Мотохово), несколько деревень объединились, работая в артель, правление которой находилась в деревне Дуняково. Сначала нитки делали сами, потом покупали фабричные. В 1927 году была организована артель «Захожская кружевница», основной продукцией которой было мерное кружево. Его продавали на метры целыми рулонами. В артели работало много даровитых кружевниц, но среди них выделяются самые опытные. Одна из них — Елизавета Дмитриевна Звездина — в 1937 году сплела кружевной герб СССР, а в 1940 году она придумала и сплела на 70 коклюшках панно «Конница» — небольшую ажурную полосу с волнистым нижним краем, которая хранится в запасниках Русского музея. Это было первое в истории промысла изображение человека и животных.

Работы киришских и мотоховских кружевниц экспонировались на Парижской Всемирной выставке 1937 года, а в 1958 году Е. Д. Звездина, Е. А. Болтушина, А. С. Ефимова, Н. А. Дунаева за свои работы получили дипломы Брюссельской Всемирной выставки. Тогда же в Будогощи была открыта школа кружевниц. После организации Ленинградского областного производственного объединения народных художественных промыслов, в марте 1963 года, была возрождена кружевная артель с центром в деревне Витка. В послевоенное время, в 1970-е годы, кружевницы работали в цехе № 10 Ленинградского производственного объединения народных художественных промыслов.

На территории муниципального образования расположен комплексный памятник природы «Суходольные острова на болотном массиве Лисий мох», организованный Постановлением Киришского горсовета от 3 декабря 1993 года № 251, по предложению предприятия «Экоцентр». Цель создания — сохранение лесных островов и прилегающих участков на болотном массиве. Площадь — 550 га. Особо охраняемые объекты: экосистемы суходолов и прилегающих болот, древовидные можжевельники, тетеревиные тока; редкие виды растений — прострел широколистный, первоцвет весенний.

Цветок, лепестки которого сложены из серебряной четырёхкратно нитевидно просечённой лазурью ленты; по внешней стороне которой уложены мелкие серебряные жемчужины; сердцевина цветка — наподобие двух концентрических серебряных колец, внешнее из которых просечено лазуревой нитью — напоминает о Захожском кружеве — старом традиционном промысле. С другой стороны — символ местной природы.

Уложенные поверх поля и волнистой оконечности соприкасающиеся углами ромбы переменных цветов могут напоминать о местных лоцманах, проводивших суда по Волхову через волховские пороги.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. Напоминание о протекающей по территории Пчевского сельского поселения реки Волхов и его притоков.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания